7-й выпуск  Тура Омана —  шоссейной многодневной велогонки по дорогам Омана. Гонка прошла с 16 по 21 февраля в рамках UCI Asia Tour 2016. Победу одержал итальянский велогонщик Винченцо Нибали из .

Участники 
В гонке приняли участие 18 команд: 9 команд категории UCI WorldTeam и 9 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышел 141 гонщик. До финиша доехали 135 спортсменов. Победитель предыдущего выпуска гонки испанец Рафаэль Вальс участия в гонке не принял.

Маршрут 
Маршрут состоял из шести этапов, два из которых были спринтерскими. Ещё на трёх не задолго до финиша присутствовали подъёмы протяжённостью примерно по 3 км со средним градиентом в районе 7%, один из которых был финишным подъёмом в Кураяте. Решающим в плане определения победителя общего зачёта гонки был этап с горным финишем на Эль-Ахдар (Зелёной горе). Протяжённость этого подъёма по сравнению с предыдущими годами организаторы увеличили на 1,8 км и она составила 7,5 км со средним градиентом 10,7%.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Омана 2016 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Февраль 2016 года